Захид, Загид — арабское имя, значение «аскет», «подвижник», женский вариант — Загидат.

Известные носители имени 
 Шейх Захид Гилани
 Мухаммад Захид Ас-Самарканди
 Сабитов, Загид Зарифович
 Магомедбекова, Загидат Магомедовна
 Халилов, Захид Исмаил оглы
 Садмалиев, Захид Вахид оглы
 Шейх, Захид

Фамилия 
 Захид, Гаяс (род. 1994) — норвежский футболист.

Литература 
  

Арабские имена
Мусульманские имена